Philippe Morande-Forgeot, né à Bordeaux le  et mort à Bordeaux le , est un fonctionnaire d'État dans l'Administration des Postes sous la Restauration.

Biographie 

. .

Lors d'une de ses missions auprès de Joachim Murat, roi de Naples et accompagné de son ami Hector Daure, comte d'Aure, il rencontre Cécile Bochet veuve en première noces de Henry Panckoucke décédé de fièvres à Naples en 1812. Rentré en France, il l'épouse le  et ils résident au 50 rue du faubourg Poissonnière, hôtel familial des Bochet, voisin de l'hôtel des Marcotte au .

Il poursuit sa carrière dans l'administration des Postes située au 9 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. . Par son mariage, il devient un des proches de Jean-Auguste-Dominique Ingres qui lui dédiera le  le portrait à la mine de plomb de Marie Cécile Panckoucke en mariée, épouse de Jacques-Raoul Tournouër.

En 1830, il revient à Bordeaux et s'installe dans son hôtel particulier du 27 rue Saint-Fort. Son beau-fils Henri Panckoucke y finit ses études et devient Trésorier de la ville de Bazas puis Trésorier Payeur Général de la Gironde. Les Morande-Forgeot amènent à Bordeaux leurs neveux comme les Marcotte de Quivières qui s'installent à Mérignac en achetant le château du Parc de Bourran. Henri Panckoucke épouse en 1836 sa cousine germaine, Joséphine Marcotte de Quivières, et leur descendance passera leur jeunesse à Bordeaux dans la résidence des Morande-Forgeot au 27 rue Saint-Fort. .

Cécile Bochet décède en 1865 dans l'hôtel de la rue Saint-Fort. Les Panckoucke regagnent Paris et leurs propriétés de l'Oise alors que les Marcotte de Quivières s'établissent définitivement dans le sud-ouest, à l'exemple de Augustin Marcotte de Quivières.

Notes et références 

Naissance en septembre 1777
Décès en novembre 1864
Naissance à Bordeaux
Décès à Bordeaux
Fonctionnaire français
Personnalité de la Restauration
Décès à 87 ans